Jutphaas-Wijkersloot; een wijk van Nieuwegein
Wijkersloot; sinds 1971 een deel van deze wijk en tot 1971 een wijk van Jutphaas
Wijkersloot (sneltramhalte); een sneltramhalte in Nieuwegein